

Lokalizacje

Austria 
 Langdorf

Niemcy 
 Langdorf – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Regen

Szwajcaria 
 Langdorf – dzielnica Frauenfeldu

Zobacz też 
 Lengdorf